Ток может означать:

 Ток — поток, движение в одном направлении (к примеру, у Пушкина: «вина кометы брызнул ток…»)

Физика 
 Электрический ток — направленное движение электрически заряженных частиц
 Постоянный ток
 Переменный ток
 Двухфазный ток
 Трёхфазный ток
 Пульсирующий ток
 Блуждающие токи
 Вихревые токи
 Ток смещения (электродинамика) — быстрота изменения потока электрической индукции
 Ток смещения (радиоэлектроника) — постоянный анодный (коллекторный) ток, протекающий, когда к управляющему электроду приложено напряжение смещения
 Сила тока

Топоним 
 Ток — город в штате Аляска (США)
 Ток — государственный гражданский аэропорт неподалёку от этого города
 Ток — посёлок в Апостоловском районе Днепропетровской области (Украина)
 Ток — река в Оренбургской области, приток Самары (Россия)
 Ток — река в Амурской области, правый приток Зеи (Россия)

Фамилия 
 Ток, Максимилиан (1864—1946) — американский химик
 Ток, Александр (1907—1970) — марийский советский писатель, переводчик, журналист, редактор, член Союза писателей СССР.

Другие значения 
 Ток (токование) — сбор самцов определенных видов на ограниченном пространстве для конкуренции между собой за внимание самок
 Ток — птица-носорог, представитель какого-либо вида из рода Tockus
 Ток — площадка с машинами и оборудованием для обмолота зерна
 Ток — рукав, крепящийся к седлу всадника-кавалериста, в который он упирает пику, чтобы не держать её на весу одной лишь правой рукой
 Ток — головной убор, шляпа круглой формы без полей

См также 

  — аббревиатура кириллицей
  — аббревиатура латиницей
  — ток мистической субстанции, проявление «животного магнетизма» в донаучных представлениях XVIII—XIX веков
 Тток — блюдо корейской кухни, пирожок, сделанный из клейкого риса (чхапссаль)
 
 Talk